Меликский Союз (официальная форма названия на классическом армянском — Մէլիքաց Միութիւն), общественная организация, объединяющая княжеские-меликские роды северо-восточной Армении, в частности Арцаха, Сюника, Гардманка, Гегаркуника, Лори, Нахиджевана, Парспатуника и других сопредельных армянских территорий.

История 
Первоначальный Меликский Союз (также известный, как Союз Пятерицы) был основан в 1714 году на собраний княжеских-меликских родов в Гандзасаре, в Арцахе. Союз просуществовал до начала XIX века. В 2010, потомки армянских княжеских (меликских) родов решили восстановить Меликский Союз. В течение года проходили встречи и переговоры между представителями-потомками княжеских родов Хачена, Дизака, Джраберда и Гюлистана. В учредительном собрании приняли участие Гасан-Джалаляны Хачена, Мелик-Еганяны Дизака, Мелик-Бегларяна Гюлистана, и Атабекяны Джраберд а. 27 июля 2012 года Союз был официально зарегистрирован в Министерстве юстиции Армении в качестве общественной организации. В Уставе Союза отмечено, что Меликский Союз является наследником и продолжением унии Пяти Княжеств Арцаха (Союз Пятерицы).

Цели 

Стратегическими целями Союза являются восстановление лучших традиций титулованной знати северо-восточной Армении, сбор информации об истории, традициях и культурном наследии армянских дворянских родов, изучение и распространения этой информации, и воспитание будущих поколений молодежи в духе ценностей и поведенческого кодекса армянской аристократии.

Деятельность Союза включает:

 Исследования (сбор и архивация исторических документов, изучение и публикация материалов) по истории, этнографии, генеалогии, геральдике княжеских-меликских родов;
 Организация научных конференций и семинаров по вышеупомянутым темам;
 Образовательная деятельность: открытые лекции в школах, высших учебных заведениях и в специализированных образовательных учреждениях;
 Сохранение и восстановление исторических памятников, связанных с армянской аристократией (замков, дворцов, усадеб, мостов, монастырей, кладбищ и т. п.), сбор и исследование литографических данных при посещении упомянутых построек;
 Благотворительная деятельность;
 Восстановление родовых традиций, в частности, родовых собраний (тохмааваков), совместное празднование памятных дней, восстановление межродовых связей и межсемейных уз.

Членство в Союзе открыто для представителей титулованных родов вышеупомянутых армянских провинций, а также для любых лиц (в качестве ассоциированного члена), не имеющих кровного родства с упомянутыми родами, но занимающихся исследовательской и другой деятельностью, связанной с целями Союза.

Структура Союза 
 Совет Родов
 Правление
 Генеалогический Совет
 Геральдический Совет
 представительства в Европе и в России

Княжеские роды Армении
История Нагорно-Карабахской Республики